

Presentación previa 
Por ser un torneo nuevo no tiene campeón defensor.

Steve Darcis derrotó en la final a Thiago Monteiro.

Cabezas de serie 

  Taro Daniel (Primera ronda)
  Roberto Carballés Baena (Primera ronda)
  Thomas Fabbiano (Primera ronda)
  Carlos Berlocq (Cuartos de final)

<ol start=5>
  Thiago Monteiro ''(Finalista)
  Renzo Olivo ''(Primera ronda)
  Luca Vanni ''(Baja)
 ''' Steve Darcis (Campeón)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Lyon 2016